Distretto di Chavín – distretto della provincia di Chincha, in Perù  
 Distretto di Chavín de Huantar – distretto della provincia di Huari, in Perù 
 Distretto di Chavín de Pariarca – distretto della provincia di Huamalíes, in Perù